De triatlon voor de mannen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op maandag 26 juli 2021. Regerend olympisch kampioen was Alistair Brownlee uit Groot-Brittannië. Hij wist zich echter niet te plaatsen voor deze wedstrijd. Kristian Blummenfelt uit Noorwegen won de race. De triatlon werd gehouden rond het Odaiba Marinepark en bestond uit 1,5 kilometer zwemmen (twee lussen door de baai bij het marinepark), 40 kilometer wielrennen (8 rondjes) en 10 kilometer hardlopen (4 rondjes).

Uitslag 

Mannen